Маседуа́н ( — «Македония») — преимущественно холодное сладкое блюдо французской кухни, представляет собой разновидность компота из сезонных свежих или слегка отваренных плодов, сервированный в сиропе или желе, часто с мороженым. Сироп для маседуана часто заправляли ликёрами или коньяком. Во Франции десертный маседуан получил распространение в XVIII—XIX веках. В английской и французской кухнях под macedoine подразумевают способ нарезки фруктов и овощей маленькими кубиками или блюда из нарезанных таким способом овощей и фруктов.

Согласно некоторым источникам, с разной долей обоснованности слово macedoine с середины XVIII века использовалось для обозначения смешанных фруктовых салатов по аналогии с этническим разнообразием Македонской империи Александра Великого или Османской Македонии XIX века. В русском языке слово «маседуан» было заимствовано из французского вместе с блюдом к середине XIX века. Оно включено в словарь А. Д. Михельсона 1869 года «30 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык» как «кушанье из разных вареньев, облитых вином, или из овощей». В «Поваренной книге русской опытной хозяйки» Е. А. Авдеевой приведён рецепт домашнего маседуана из клубники, малины, белой и красной смородины и фисташек, залитых в форме лимонным желе. «Монплезирский маседуан» из дыни, персиков, абрикосов, малины, клубники и вишни в желе из шампанского у Е. А. Авдеевой ведёт свою историю от метрдотеля императорского двора Эмбера, под чьим надзором было приготовлено украшенное садовыми и оранжерейными цветами десертное блюдо для императора Николая Павловича и императрицы Александры Фёдоровны.

Овощной маседуан готовят обычно из фасоли и горошка с мелко нарезанными морковью и турнепсом. Его сервируют горячим гарниром к мясу или птице, а также холодным в ланспике. Известно, что И. М. Харитонов подавал «маседуан из легюма холодный» и «маседуан из зелени холодный» в качестве диетического блюда «к собственному столу» Николая II в 1917 году.

Маседуан встречается в произведениях русской литературы («Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «С улицы» А. И. Куприна, «Первый гонорар» Г. А. Мачтета, «Как кто провёл день 17 октября» А. Т. Аверченко).

Примечания

Литература

Ссылки 
 gastronom.ru: Маседуан из фруктов и ягод с мороженым

Французские десерты
Фруктовые десерты
Блюда из фасоли
Блюда по алфавиту